kabard nyelv
 kabard ábécé
 kabard nép
 Kabard- és Balkárföld